István ist ein männlicher Vorname und die ungarische Form des Vornamens Stephan. Kurz- oder Koseformen sind Pista, Pisti oder Isti.

Die ungarischen Könige dieses Namens werden im deutschen Sprachraum meistens mit der hier gebräuchlichen Form Stephan benannt:
 Stephan I. (Ungarn) (969–1038), erster ungarischer König, Nationalheiliger
 Stephan II. (Ungarn) (um 1101–1131), König
 Stephan III. (Ungarn) (1147–1172), König
 Stephan IV. (Ungarn) (um 1133–1165), König
 Stephan V. (Ungarn) (1239–1272), König (1270–1272)

Namensträger 

 István Bilek (1932–2010), ungarischer Schachspieler
 István Csom (1940–2021), ungarischer Schachspieler und -schiedsrichter
 István Farkas (1887–1944), ungarischer Maler und Verleger
 István Friedrich (1883–1951), ungarischer Fußballer, Politiker und Fabrikant
 István Horthy (1904–1942), stellvertretender Regent des Königreichs Ungarn
 István Jónyer (* 1950), ungarischer Tischtennisspieler
 István Kardos (1891–1975), ungarischer Dirigent, Komponist und Pädagoge
 István Kelen (1912–2003), ungarischer Tischtennisspieler und Schriftsteller
 Istvan Korpa (* 1945), jugoslawischer Tischtennisspieler

 István Mészáros (1930–2017), aus Ungarn stammender politischer Philosoph
 István Nagy (* 1981), rumänischer Eishockeyspieler
 István Nyers (1924–2005), ungarischer Fußballspieler
 István Örkény (1912–1979), ungarischer Schriftsteller und Dramatiker
 István Orosz (* 1951), ungarischer Maler, Graphiker und Zeichentrickfilmer
 István Pásztor (1926–2015), ungarischer Radsportler und Radsporttrainer
 István Szabó (* 1938), ungarischer Filmregisseur
 István Széchenyi (1791–1860), ungarischer Staatsreformer und Unternehmer

 István Sztani (* 1937), ungarischer Fußballspieler und -trainer
 István Tisza (1861–1918), führender Politiker Österreich-Ungarns, Ministerpräsident Ungarns 1903–1905 und 1913–1917
 István Tóth (* 1951), ungarischer Ringer
 István Tóth-Potya (1891–1945), ungarischer Fußballspieler und -trainer

Siehe auch 
 Ištvan

Männlicher Vorname